Dyn steht für:
 Dyn (Einheit), ältere physikalische Einheit für die Kraft
 Streaming-Plattform von Dyn Media

Dyn ist der Familienname folgender Personen:
 Nira Dyn, israelische Mathematikerin

DYN steht für:
 DYN, in sechs Ausgaben zwischen 1942 und 1944 publiziertes Kunstmagazin

dyn steht für:
 Dhanggati (ISO-639-3-Code), eine der Pama–Nyungan-Sprachen innerhalb der Australischen Sprachen
 Einheitenzeichen für das Dyn (Einheit)

Abkürzung